L'Amour passe – film del 1912 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
 L'Amour passe – film del 1914 diretto da Léon Poirier